Федорцево — название населённых пунктов в России:

 Федорцево — деревня в Ильинском районе Ивановской области.
 Федорцево — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Федорцево — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Федорцево — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Федорцево — деревня в Максатихинском районе Тверской области.

См. также 
 Федорцово